1 Szturmowa Brygada Przeciwpancerna Russland (1945)
 Brygada Przeciwpancerna Wolna Ukraina (1945)
 Samodzielna Brygada Przeciwpancerna Sił Zbrojnych Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji (1945)